Ома́ри Лати́ф Ха́рдвик (; род. 9 января 1974) — американский актёр.

Хардвик родился в Саванне, штат Джорджия, и окончил Университет Джорджии, в который поступил по спортивной стипендии. После неудачи с поступлением в НФЛ, Хардвик брал разного рода работу, чтобы оплачивать обучение актёрской профессии. В 2000-х он начал появляться с небольшими ролями в фильмах «Салон красоты» (2005), «Второй шанс» (2006) и «Чудо святой Анны» (2008), а также снимался на регулярной основе в недолго просуществовавших сериалах TNT «Спасение» (2006) и «Под прикрытием» (2009—2010).

В 2010 году Хардвик сыграл роль мужа-гея героини Джанет Джексон в фильме «Песни о любви», а в следующем году снялся с Салли Ричардсон-Уитфилд в фильме Авы Дюверней «Я буду следовать». Дюверней затем сняла его в своем фильме «На полпути в никуда» (2012), получившем массу похвалы от критиков. Также он появился в фильмах «Пипец» (2010), «Команда-А» (2010) и «Спаркл» (2012). В 2013—2014 годах он играл любовный интерес Габриэль Юнион в сериале BET «Быть Мэри Джейн», за который он дважды номинировался на NAACP Image Award.

В 2014 году Хардвик начал исполнять ведущую роль в сериале Starz «Власть в ночном городе». Роль принесла ему ещё одну номинацию на NAACP Image Award. В 2017 году Хардвик сыграл роль офицера Катчера в фильме «Выстрел в пустоту».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета Джорджии